1.HMNL 1991./92. je bila prva sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 12 momčadi, a prvak je postala Uspinjača-Svjetlovod iz Zagreba.

Modus natjecanja 
12 momčadi je igralo jednokružnim liga sustavom. Zbog Domovinskog rata je igrano kroz četiri turnira koji su održani:

Za pobjedu momčad dobiva dva boda, a za neriješeno 1 bod.

Ljestvica

Najbolji strijelac

Izvori 
 futsalplanet.com 
 Jurica Gizdić: MNK Split : optimisti do vrha Europe, Split, 2007., , str. 45-46
 

1991/92.